BCC est un sigle qui peut signifier : 
 Banque centrale des Comores ;
 Banque centrale du Congo ;
 Bank Card Company, une ancienne société belge absorbée par Atos Worldline en 2007 ;
 basal cell carcinoma ou basal cell cancer (en français, carcinome basocellulaire), un cancer de la peau ;
 bataillon de chars de combat, le nom d'unités de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Bitcoin Cash, un fork de la crypto-monnaie Bitcoin ;
 bloqueurs de canaux calciques, une classe de médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle ;
 Boizel Chanoine Champagne, ancien nom de Lanson-BCC, un groupe de producteurs de champagne ;
  bouillon cœur-cervelle, un milieu particulièrement riche de culture bactérienne, utilisé en bactériologie médicale ;
 , en Norvège ;
 Bureau central des cultes, une administration française ;
 Burn Crew Concept, une association française pour le développement de la jonglerie enflammée et des arts du feu.

BCC est un code qui peut signifier : 
 .

Bcc peut signifier :
 Blind carbon copy (en français, copie conforme invisible), un terme anglais pour une copie conforme invisible dans un courriel.

bcc peut signifier :
 body-centered cubic (en français, cubique centré), l'un des trois réseaux de Bravais cubiques, en cristallographie.